Тенино — топоним в России:

 Тенино — станция как населённый пункт в Ярославском районе Ярославской области.
 Тенино — железнодорожная станция Северо-западного направления Северной железной дороги на ветке Ярославль — Рыбинск.